

Cinema
L'ultimo eroe (The Last of the Duanes) – film statunitense del 1919 diretto da J. Gordon Edwards
L'ultimo eroe (The Last of the Duanes) – film statunitense del 1930 diretto da Alfred L. Werker

Letteratura
L'ultimo eroe (Last Man Standing) – romanzo del 2001 di David Baldacci Ford
L'ultimo eroe – racconto di Robert F. Young